SIT, Sit, sit może odnosić się do:
 sit – rodzaj roślin
 Sit – rzeka w Mongolii
 SIT – akronim nazwy Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji
 SIT – akronim od 
 SIT – akronim od System Informacji o Terenie
 SIT – kod ISO 4217 słoweńskiego tolara
 *.sit lub *.sitx – rozszerzenie pliku archiwizującego tworzonego przez programy z rodziny StuffIt

Osoby 
 Bayram Şit – turecki zapaśnik